O Campeonato Citadino de Gravataí de 2012 - Categoria Especial de Amadores, mais conhecido como Campeonato Municipal de Gravataí, é uma competição amadora de futebol de campo do município de Gravataí. Ela é organizado pela Liga Gravataiense de Futebol com o apoio da Prefeitura de Gravataí, através da Secretaria de Esporte e Lazer (SMEL) . 

Os dois times rebaixados para a edição de 2013 são o  Palmeirinha  e o Real Madri. O último foi rebaixado por confusão em partida válida pela segunda rodada.

Formato

Participantes

Fase Classificatória 
Ocorre entre os dias 13 de maio e 10 de junho.

|}

Fase Final 

Final 

 Houve uma confusão nas arquibancadas e o jogo foi interrompido aos 38 minutos do segundo tempo. A Liga Gravataiense de Futebol declarou o E.C. Bagé campeão através de uma Nota Oficial da Comissão Disciplinar Desportiva.

Premiação 

Futebol de 2012 no Brasil